Putilow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Iwanowitsch Putilow (1893–1979), sowjetischer Flugzeugkonstrukteur
 Alexei Iwanowitsch Putilow (1866–1940), russischer Unternehmer
 Kirill Wladimirowitsch Putilow (* 1988), russischer Eishockeyspieler
 Nikolai Iwanowitsch Putilow (1820–1880), russischer Unternehmer und Metallurg